Верхи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верхи — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Верхи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Верхи — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Верхи — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Верхи — деревня в Дятьковском районе Брянской области.

Украина 
 Верхи — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Верхи — село в Луцком районе Волынской области.